Основна стаття: Вімблдонський турнір 2018

Минулорічна чемпіонка Мартіна Хінгіс завершила кар'єру. Її партнер Джеймі Маррей грав з Вікторією Азаренко. Пара Маррі/Азеренко (або як їх одразу ж прозвали Мазаренка) поступилися в фіналі автрійсько-американському дуету Александер Пея/Ніколь Меліхар, яким ця перемога принесла перші титули турнірів Великого шолома. ''

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Виноски 

Вімблдонський турнір
2018 у тенісі